Magisterium (von  Lehrer oder Meister) steht für:

 magisterium, Abschlussarbeit eines Magisterstudiums, siehe Magister
 magisterium oder Interstiz, eine zweijährige praktische Tätigkeit in der Ausbildung eines Jesuiten
 magisterium, Alternativbezeichnung für den Stein der Weisen
 magisterium ecclesiae, lateinische Bezeichnung für Kirchliches Lehramt
 His Dark Materials#Das Magisterium, eine Institution in der Buchtrilogie His Dark Materials sowie in deren Verfilmungen
 Magisterium Series, eine Buchreihe von Cassandra Clare und Holly Black

Siehe auch:
 Magister
 Magister iuris